Detrich steht für
 Dietrich (Name)
 Tamas Detrich, Tänzer und Ballettmeister
Siehe auch:
 Detrich Island